This Is Where It Ends е четвърти студиен албум на американската деткор група All Shall Perish. Издаден е на 26 юли 2011 г. от Nuclear Blast.

Състав 
 Ернан Ермида – вокали
 Франческо Артусато – китара, пиано в „In This Life of Pain“
 Бен Оръм – китара
 Майк Тинер – бас
 Адам Пиърс – барабани

Песни

Позиции в класациите

Източници 

Албуми на Ол Шал Периш
Музикални албуми от 2011 година